Het ATP-toernooi van Estoril 2010 (met de officiële naam Estoril Open) werd gespeeld van 3 tot en met 9 mei 2010. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van Estoril Court Central in de Portugese stad Estoril.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronnen 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema
 Kwalificatie

Estoril
2010